

Codici 
 OLD  – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto Dewitt Field di Old Town, Maine (Stati Uniti d'America)
 old  – codice ISO 639-3 della lingua mochi

Geografia 
 Old  – parrocchia civile del Northamptonshire (Regno Unito)
 Old  – comune dell'Ungheria
Old Bar, Nuovo Galles del Sud

Cinema 
 Old – film del 2021 diretto da M. Night Shyamalan.

Musica 
 Old  – gruppo musicale statunitense
 Old  – singolo dei Machine Head del 1995, dall'album Burn My Eyes
 Old  – album degli Starflyer 59 del 2003
 Old – album di Danny Brown del 2013